

Штайнах — громада, земля Штирія
 Штайнах-ам-Бреннер — громада, земля Тіроль

Штайнах — громада, федеральна земля Баварія
 Штайнах — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Штайнах — місто, федеральна земля Тюрингія

Штайнах — громада в кантоні Санкт-Галлен